Кушка — может означать:

 Топонимы
 Кушка — до 1992 года название нынешнего Серхетабада (Туркмения). В Российской империи и СССР Кушка являлась самой южной географической точкой страны.
 Кушка — прежнее название села Ги́жига, Магаданская область России
 Крепость Кушка — русская военная крепость в Средней Азии на юге современной Туркмении, построенная в 1890 году
 Гидронимы
 Кушка (приток Межи)
 Кушка (приток Мургаба)
 Кушка (приток Ухтомы)

 Другие термины
 устройство для рыбной ловли, выполненное в виде креста из сбитых отрезков досок, на которое закрепляется один из концов рыболовной сети при способе ловли рыбы посредсвом рыболовной сети. выбрасывается при сплаве в первую очередь с лодки.

См. также 
 Кушк